Csehország
 Černčice, település a Lounyi járásban
 Černčice, település a Náchodi járásban
 Černčice, Žalany településrésze a Teplicei járásban
 Černčice, Petrohrad településrésze a Lounyi járásban